Dieser Artikel referiert Umfragen und Prognosen zur Bundestagswahl 2021, die am 26. September 2021 stattfand.

Dargestellt wird der Prozentsatz an Wählern, die laut Umfrageergebnissen geneigt waren, eine bestimmte Partei zu wählen.

Sonntagsfrage 
 Letzte Umfragen vor der Wahl 
Die folgende Tabelle zeigt die Umfragen der letzten Woche vor der Wahl. Der Umfragewert der in den Umfragen führenden Partei ist farblich hervorgehoben.

 Ältere Umfragen

Monatliche Mittelwerte

Übersicht 
In der unteren Tabelle sind die Monatsmittelwerte der einzelnen Parteien aufgeführt.

Der Mittelwert ergibt sich aus allen Umfragen des betreffenden Monats. Die Zahl in Klammern hinter dem jeweiligen Monat gibt die Anzahl der berücksichtigten Umfragen an.

Verlauf

Regierungsmöglichkeiten und Koalitionen

Parlamentarische Mehrheiten 
Es handelt sich bei der folgenden Tabelle nicht um Sitzverteilungen, sondern um die Darstellung von Parlamentsmehrheiten auf Basis der Zweitstimmen-Umfragen. Parteien unter der 5-Prozent-Hürde sind nicht einbezogen. Die Zahlen zeigen den Prozent-Anteil der Parlamentssitze auf der Grundlage der jeweiligen monatlichen Mittelwerte. Aufgeführt sind jene Konstellationen, die aus politisch-inhaltlichen Gründen realistisch waren.

Potenzielle Bündnisse, die nach Umfragen eine Mehrheit hatten, sind entsprechend der größten Fraktion farblich markiert.

Verlauf

Sonntagsfrage nach Region und Personengruppen

West- und Ostdeutschland 
Traditionell werden nach einer Bundestagswahl die Ergebnisse aufgeteilt in alte Länder mit West-Berlin und neue Länder mit Ost-Berlin veröffentlicht. Die Umfragen dazu weichen teilweise von dieser Aufteilung ab. Ebenso wurde auf eine höhere Schwankungsbreite bei den Umfragen für Ostdeutschland hingewiesen.

Westdeutschland

Ostdeutschland

Bundesländer 

Baden-Württemberg

Bayern

Berlin

Brandenburg

Hamburg

Hessen

Mecklenburg-Vorpommern

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen

Rheinland-Pfalz

Sachsen

Thüringen

Altersgruppen

Geschlecht 
Frauen

Männer

Prognosen zu Sitzverteilung und Direktmandaten

Sitzverteilung im Bundestag 

Außerdem ist es möglich, dass der Südschleswigsche Wählerverband ein Mandat erreicht. Er benötigt dafür ca. 35.000–45.000 Zweitstimmen aus Schleswig-Holstein.

Direktmandate 
Wahlkreis-Sieger

Prognose nach Wahrscheinlichkeit

Wahlkreis-Zweitplatzierte

Weitere Umfragen

Umfragen zur (fiktiven) Direktwahl des Bundeskanzlers

Letzte Umfragen vor der Wahl

Ältere Umfragen

Umfragen zu Koalitionen

Umfragen zur bevorzugten Koalition

Umfragen zur Bewertung von Koalitionen

CDU/CSU 
Es gibt Sonntagsfragen, deren Ergebnisse der Unions-Parteien getrennt nach CSU in Bayern und CDU im Rest Deutschlands veröffentlicht werden.

Potenzial-Analyse

Anmerkungen

Einzelnachweise 

Deutschland
Bundestagswahlen